Појам Пазова има више значења:

 Стара Пазова, седиште општине Стара Пазова
 Нова Пазова, насеље у општини Стара Пазова
 Општина Стара Пазова, општина у Сремском округу